Diese Liste enthält alle Spiele der spanischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Die Ergebnisse sind jeweils aus Sicht von Spanien wiedergegeben. Siege sind grün, Unentschieden gelb, Niederlagen rot hinterlegt. Bei Spielen außerhalb Spaniens ist zusätzlich zum Austragungsort das Gastgeberland (per offiziellem FIFA-Kürzel) in Klammern angegeben.

1920 bis 1929

1930 bis 1936

1941 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Legende
 grüner Hintergrund = positive Bilanz
 gelber Hintergrund = ausgeglichene Bilanz
 roter Hintergrund = negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Bilanz 
Die Spielbilanzen der spanischen Nationalmannschaft gegen die einzelnen Ländermannschaften.

Anmerkungen:

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Siehe auch 
 Liste der spanischen Fußballnationalspieler
 Liste der Trainer der spanischen Fußballnationalmannschaft
 Liste der Länderspiele der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 rsssf.com: Alle Spiele der spanischen Fußballnationalmannschaft (englisch)
 rfef.es: Offizielle Homepage der spanischen Fußballverbandes (RFEF) (spanisch)
 de.fifa.com: Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft

Spanien
!Landerspiele der Nationalmannschaft